Édéa – città della Regione del Litorale, in Camerun
 Edea – gruppo musicale finlandese
 Edea – album dell'omonimo gruppo musicale del 1998
 Edea Kramer – personaggio di Final Fantasy VIII
Isola Edea – Isola di Marinagri